Nur mit dir steht für:

 Nur mit Dir – A Walk to Remember,  US-amerikanischer Spielfilm von Adam Shankman (2002)
 Nur mit dir (Helene-Fischer-Lied), Lied von Helene Fischer (2017)
 Nur mit dir (Shirin-David-Lied), Duett von Shirin David und Xavier Naidoo (2019)